Александровский монастырь может означать:

 Александрова Чудова пустынь
 Александровский монастырь (Маклаково) (Московская область)
 Александровский монастырь (Акатово) (Московская область)
 Александровский монастырь на Плещеевом озере (Ярославская область)
 Александровский монастырь (Суздаль)
 Александро-Невская лавра
 Александро-Ошевенский монастырь
 Александро-Свирский монастырь
 Успенский Александровский монастырь в Александрове Владимирской области

См. также